En droit et en assurance, une pension est un revenu lié à des circonstances particulières, notamment pension alimentaire, pension d'invalidité, pension de vieillesse (retraite)
 En économie, un Fonds de pension est un fonds d'investissement spécifique à la retraite.
 En finance, la mise en pension de titres financiers consiste à emprunter des liquidités tout en fournissant ces titres au prêteur comme gage, soit en les bloquant sur un compte à son nom, soit en les lui virant en dépôt chez lui.
 En Belgique, la pension est le terme le plus souvent utilisé pour désigner la retraite.
 En hôtellerie, la pension est une formule combinant l'hébergement et les repas.
 En éducation, une pension est une maison d'éducation où les enfants résident et sont instruits moyennant une somme payée à chaque trimestre.
 En zootechnie, une pension est une structure privée à but lucratif, ayant pour but l'accueil temporaire des animaux de compagnie (vacances, déplacements).